Санта Роса Уно има више значења:

 Санта Роса Уно (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Роса Уно, Санта Роса дел Тарахумар (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Роса Уно (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Санта Роса Уно (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику